Peter Aschwanden ist der Name folgender Personen:

* Peter Aschwanden (Zeichner) (1942–2005), US-amerikanischer Zeichner
 Peter Aschwanden (Filmemacher) (1949–2010), Schweizer Filmemacher